Weixler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Weixler (* 1963), österreichischer Komponist und Medienkünstler
 Dorrit Weixler (1892–1916), deutsche Stummfilmschauspielerin
 Erich Weixler (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Franz-Peter Weixler (1899–1971), deutscher Fotograf und Kriegsberichterstatter
 Franz Xaver Weixler (1870–1939), deutscher Politiker (BVP)
 Grete Weixler (* um 1900; † nach 1921), deutsche Stummfilmschauspielerin

Siehe auch:
 Weichsler